Flock () — может относиться к:

 Flock — веб-браузер, ориентированный на работу с социальными сетями и сайтами Web 2.0, 2005—2011.
 Flock — мессенджер, ориентированный на совместную работу.
 Flock-1 — семейство искусственных спутников Земли, разработанных американской компанией Planet Labs.
 F-Lock — клавиша клавиатуры, меняющая назначение блока функциональных клавиш.

См. также